Albohol puede referirse a:
El nombre común de la planta Frankenia laevis
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.
El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
El nombre común de la planta Calystegia sepium.